Печа́ть — многозначное слово.

Печатное дело
 Полиграфия — отрасль промышленности, занимающаяся размножением печатной продукции.
 Печатание — процесс получения одинаковых оттисков.
 Пресса — совокупность печатных средств массовой информации.

Свидетельство подлинности
 Удостоверяющая печать — специальный инструмент, предназначенный для оттиска изображения, а также получаемый при его помощи оттиск на документе или упаковке.
 Государственная печать Российской империи
 Штамп — ручной инструмент, способный выполнять функцию фиксирования события в виде оттиска или переноса красителя на различные материалы.
 Печать: первая, вторая («большая», «царская»), третья, четвёртая — название видов оскопления у скопцев.

См. также 
 Фотопечать
 Перстень-печатка